Чистота (от чистый, чистая, чистое, чистые [или не грязные]) — часть некоторых терминов, может означать:

  — ряд терминов в различных областях знания.

Программирование
 Чистота функции — детерминированность функции и отсутствие у неё побочных эффектов.
 Чистота языка программирования — соблюдение чистоты функций в программах на данном языке программирования.

Естественные науки
 Чистота камня — включения и прозрачность минералов и горных пород, внутренние несовершенства (дефекты) драгоценного камня.
 Гомохиральность (хиральная чистота) — свойство хиральных химических соединений.

Искусство
 «К чему-то прекрасному», или «Чистота», — шведская драма режиссёра Лизы Лангсет, вышедшая в 2010 году.

Общество и право
 Патентная чистота — возможность использовать объект без нарушения патентных прав.
 Расовая гигиена (расовая чистота) — подавление или уничтожение людей под предлогом их расовой неполноценности.
 Чистота оружия — этический кодекс в Израиле.

Персоналии
 Константин Филиппович Терлецкий (1887—1966) — морской офицер, подводник по прозвищу «Чистота Филиппович».

Религия
 Братья чистоты — тайное мусульманское научное сообщество, появившееся в X веке.
 Энциклопедия братьев чистоты — коллективный энциклопедический труд братьев чистоты.
 Кольцо непорочности, или кольцо чистоты, — символ целомудрия в виде кольца, носимого людьми до свадьбы.
 Шанцин, или Школа Высшей Чистоты, — направление в даосизме, возникшее в конце IV века в Китае.
 Дворец Высшей Чистоты — даосский храмовый комплекс в городе Шанцин.

См. также 
 , , , 
 Тахарат